Lindemans est un nom propre d’origine Néerlandaise qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christiaan Lindemans (1912-1946), agent double néerlandais de la Seconde Guerre mondiale qui a travaillé pour les nazis ;
 Marjolein Lindemans (1994-), athlète belge, spécialiste de l'heptathlon.

Sociétés 
 Lindemans, brasserie belge ;
 , cave australienne, propriété de Treasury Wine Estates.

Patronyme néerlandais